Macedoniërs (oudheid); een volk uit de Griekse oudheid, uit de historische regio Macedonië.
Macedoniërs (Grieken); Grieken uit het gebied Macedonië, in het bijzonder Grieks Macedonië, in het noorden van Griekenland.
Macedoniërs (Slaven); het huidige Slavisch volk, voornamelijk uit het land Noord-Macedonië.

Zie ook
Makedones
Noord-Macedonië
Macedonische Kwestie